Kirgiski jezik (ISO 639-3: kir), altajski jezik zapadnoturkijske skupine kojim govori preko 2 800 000 ljudi, većina u Kirgistanu (2 450 000; 1993 UBS); 160 000 u Kini (2000 popis) u Xinjiangu; 1 140 u Turskoj (1982) u provincijama Van i Kars; svega 750 u Afganistanu (2000). Danas, ruski i dalje je glavni jezik u glavnim gradovima, kao što su Biškek, a kirgiski i dalje gubi tlo pod nogama, posebno među mlađim generacijama.

U Kirgistanu je službeni jezik. Njime se koriste i pripadnici naroda Ichkilik, ali oni im etnički ne pripadaju. Dijalekti su mu sjeverni i južni; Pisma: arapsko, latinica (u Turskoj).

S kazaškim [kaz], karakalpačkim [kaa] i nogajskim [nog] čini aralsko-kaspijsku podskupinu.

Pismo

Primjer 
Član 1. Opće deklaracija o pravima čovjeka:

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

Zapadnoturkijski jezici
 
jezici Afganistana
Jezici Kine
Jezici Turske
Jezici po abecedi:K